Vermont ist ein Bundesstaat der USA: Vermont

Vermont ist ein Ortsname in den USA:
 Vermont (Illinois)
 Vermont (Wisconsin), im Dane County
 Vermont (Town, Dane County), Town(ship) in Wisconsin

Vermont steht für:
 Vermont (St. Vincent und die Grenadinen), Ortsname
 Vermont (Band)
 Le Vermont, eine französische Gemeinde

Vermont ist der Name folgender Personen:
 Boris Vermont (1903–1956), US-amerikanischer Filmproduzent und Filmeditor
 Hyacinthe Collin de Vermont (1693–1761), französischer Maler des Rokoko

Vermont ist der Name eines Schlachtschiffs der Connecticut-Klasse der US Navy (1907–1923):
 Vermont (BB-20)

Siehe auch:

 Virmont